Le Dragon renégat est le quatrième tome de la série Tara Duncan créée par Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le  aux éditions Flammarion uniquement en grand format.

Résumé 
Tara est partie sur Terre pour trouver un moyen de faire revenir son père. Elle est rappelée à la cour d'Omois, où un meurtre a eu lieu : un savant s'est fait tuer par un dragon. Tara découvre également qu'un certain Jérémy a, lui aussi, été modifié génétiquement ; il se trouve que celui qui a modifié leurs gènes est en fait l’assassin du savant, qui n'est autre que le roi des dragons (ainsi que le père de la petite amie de Maître Chem). Il prend en fait l'apparence de Chemnaschaovirodaintrachivu pour modifier leurs gênes. Faisant passer Maître Chem pour un traître, il cherche à détruire tout l'univers grâce à la puissance de ses « cobayes » et lance un sort Attractus sur Jérémy et Tara afin qu'ils tombent amoureux, ce qui énerve Robin. Magister essaye de protéger Tara pour qu'elle reste une clé d'accès aux objets démoniaques. Au moment où le faux Maître Chem va réussir à détruire l'univers, le véritable Maître Chem tue l'imposteur - mais bouleverse la fille de celui-ci, qui était aussi la petite amie de Chem. Medelus décide à la suite de sa rupture avec Selena, mère de Tara, de devenir sangrave. Tara se fait surprendre par l'impératrice d'Omois en train d'embrasser Robin le demi-elfe. Celle-ci lui interdit alors d'approcher de Tara...

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman français paru en 2006
Roman de fantasy français
Roman de fantasy mettant en scène un dragon
Tara Duncan